Aleksandar Pešić – calciatore serbo
 Arsenije Pešić – ex cestista jugoslavo
 Darko Pešić – multiplista montenegrino
 Dragiša Pešić – politico montenegrino
 Dušan Pešić – ex calciatore jugoslavo
 Ivan Pešić – calciatore croato
 Marko Pešić – ex cestista e dirigente sportivo serbo naturalizzato tedesco
 Nemanja Lakić-Pešić – calciatore serbo
 Svetislav Pešić – allenatore di pallacanestro ed ex cestista jugoslavo